Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 2022 года — десятый сезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость ФИА, автогоночной серии, организованной Международной автомобильной федерацией (FIA) и Западным автомобильным клубом (ACO). В серии приняли участие прототипы и гоночные автомобили класса Gran Turismo (GT) разделенные на четыре категории: Hypercar, LMP2, LMGTE Pro, LMGTE Am.

В личном зачёте чемпионами мира стали гонщики Toyota Gazoo Racing Себастьян Буэми, Брендон Хартли и  (класс «Гиперкары») и гонщики AF Corse Джеймс Каладо и Алессандро Пьер Гуиди (класс GTE).

Календарь 
Предварительная версия календаря была опубликована 20 августа 2021 года.

Участники

Гиперкары

LMP2

LMGTE Pro

LMGTE Am

Результаты

Индивидуальный зачёт

Чемпионат мира среди гонщиков в классе Гиперкар

Чемпионат мира среди гонщиков в классе GTE

Трофей для гонщиков в классе LMP2

Трофей для гонщиков в классе LMP2 Pro/Am

Трофей для гонщиков в классе GTE Am

Зачёт производителей

Чемпионат мира среди производителей в классе Гиперкар

Чемпионат мира среди производителей в классе GTE

Командный зачёт

Трофей для команд в классе LMP2

Трофей для команд в классе LMP2 Pro/Am

Трофей для команд в классе GTE Am

Примечания

Ссылки 
 

Сезоны FIA WEC
2022 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2022 году